Натуральне число 666
 666 рік до нашої ери
 666 рік нашої ери